Le comté de Nash est un comté situé dans l'État de Caroline du Nord aux États-Unis. Son siège est la ville de Nashville.

Démographie

Notes et références